La face cachée de la Lune est l'hémisphère de la Lune qui est en permanence invisible depuis la Terre. Cela peut aussi désigner :

Fiction 

 La Face cachée de la Lune, film français de court métrage réalisé par Yvon Marciano, sorti en 1987
 La Face cachée de la Lune, pièce de théâtre de Robert Lepage ;
 La Face cachée de la Lune, film de Robert Lepage sorti en 2003, adapté de la pièce de théâtre ;
 La Face cachée de la Lune, sous-titre de Transformers 3, film de Michael Bay sorti en 2011 ;
 La Face cachée de la Lune, roman  Martin Suter.

Autres